AB Flygindustri kan syfta på:

AB Flygindustri (Limhamn)  – en flygplanstillverkare som tillverkade Junkers 1925–1935
AB Flygindustri (Halmstad) – en segelflygplansfabrik 1937–1945